Biblide – personaggio della mitologia greca, figlia di Mileto e della ninfa Ciane
 Biblide – due dipinti del pittore francese William-Adolphe Bouguereau, entrambi realizzati nel 1884
 Biblide – nome proprio di persona italiano femminile